John Forsyth – amerykański polityk, sekretarz stanu w latach 1834–1841
 John Forsyth – amerykański polityk, ambasador w Meksyku w latach 1856–1858
 John Forsyth – australijski żołnierz w stopniu generała majora